Seuil (französisch für Schwelle) bezeichnet

 die französische Gemeinde Seuil im Département Ardennes
 die französische Gemeinde Seuil-d’Argonne im Département Meuse

 ein 1935 gegründetes französisches Verlagshaus, siehe Éditions du Seuil
 einen französischen DJ und Produzenten elektronischer Tanzmusik, siehe Seuil (DJ)